Slovo fiala má více významů:

botanika
 lidový název pro rostlinu violka (Viola)
 fiala (rod) – rod rostlin Matthiola

Příjmení Fiala či Fialová mělo v roce 2011 v Česku 18 920 osob.

Známí nositelé tohoto příjmení 
mužské příjmení
 Adolf Fiala (1909-1985) – český fotbalista
 Alois Fiala (1879–1940) – český operní pěvec
 Antonín Fiala (rozcestník) – více osobností
 Bohumil Fiala (* 1970) – český pedagog, bývalý děkan Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity
 Bohumír Fiala (1915–1979) – český resp. moravský lékař a spisovatel
 Bohuslav Fiala (1890–1964) – československý generál
 Ctirad Fiala (1948–2021) – český hokejista
 Čeněk Fiala (1881–??) – československý politik a poslanec Národního
 Eduard Fiala (1855–1924) – český numismatik a sběratel, kustod Národního muzea
 Eman Fiala (1899–1970) – český herec, syn Karla Fialy
 Ferdinand Fiala (1888–1953) – český herec, malíř a architekt
 František Fiala – více osobností
 Gottlieb Fiala (1891–1970) – rakouský odborář a politik Komunistické strany Rakouska
 Ivan Fiala (1941–2018) – československý horolezec
 Jan Fiala – více osobností
 Jaromír Fiala (rozcestník) – více osobností
 Jaroslav Fiala - více osobností
 Jiří Fiala – více osobností
 Jiří Julius Fiala (1892–1974) – český hudební skladatel a dirigent
 Josef Fiala – více osobností
 Kamil Fiala (1880–1930) – český lékař, literární kritik a překladatel
 Karel Fiala – více osobností
 Kevin Fiala (* 1996) – švýcarský lední hokejista českého původu
 Luděk Fiala (* 1956) – český lékař, publicista a politik, po sametové revoluci poslanec FS za ODS
 Miloslav Fiala (* 1928) – český římskokatolický kněz a redaktor, mluvčí České biskupské konference
 Oskar Fiala (1860–1918) – český malíř a grafik
 Petr Fiala – více osobností
 Radim Fiala – více osobností
 Robert Fiala (* 1971) – český fotbalista, útočník
 Roman Fiala (* 1965) – soudce Nejvyššího soudu České republiky
 Tomáš Fiala (* 1974) – český podnikatel, žijící na Ukrajině
 Tomáš Fiala (* 1957) – český lékař a senátor za ODS
 Václav Fiala – více osobností
 Vít Fiala (* 1943) – český kontrabasista a baskytarista
 Vladimír Fiala (1922–2010) – český stavební inženýr a ornitolog, čs. politik, poslanec FS za ODS po sametové revoluci
 Vladimír Fiala (historik umění) (1922-1997) - český historik umění a pedagog FFUK
 Vladislav Fiala (1914-1944) – český protinacistický odbojář popravený nacisty
 Vlastimil Fiala (1920-1993) – český historik umění, výtvarný kritik, básník a překladatel
 Zbyněk Fiala (cyklista) (* 1964) – český cyklista
 Zbyněk Fiala (novinář) (* 1946) – český novinář, spolupracovník Literárních novin
 Zdeněk Fiala (1922–1975) – historik, profesor pomocných věd historických na UK

ženská podoba s přechýlením
 Anna Fialová, uměleckým jménem Anna Ferencová (1927–2020) – česká herečka, dcera Františka Fialy
 Anna Fialová (* 1995) – česká herečka, vnučka herce Karla Fialy
 Božena Fialová (* 1933) – česká a československá bezpartijní politička z Českobudějovicka, poslankyně FS za normalizace
 Dana Fialová (* 1966) – česká sociální geografka
 Eva Fialová (* 1982) – česká politička, poslankyně za hnutí ANO 2011
 Ingeborg Fialová (* 1961) – česká germanistka, profesorka Univerzity Palackého
 Jana Fialová (* 1973) – česká středoškolská pedagožka a politička ČSSD, radní Kraje Vysočina
 Jiřina Fialová (* 1950) – česká politička KSČM
 Květa Fialová (1929–2017) – česká herečka
 Markéta Fialová (* 1971) – česká moderátorka
 Ludmila Fialová (* 1947) – česká demografka
 Vlasta Fialová (1928–1998) – česká herečka
 Vlasta Fialová (historička) (1896–1972) – česká historička
 Zuzana Fialová (* 1974) – slovenská herečka

Související články 
 Milan Fijala - (* 1877 - 1964) československý německojazyčný politik ze Slovenska a meziválečný senátor Národního shromáždění ČSR za Komunistickou stranu Československa
 Králík Fiala – český animovaný televizní seriál z roku 2008
 Fialka – víc významů (rozcestník)
 Fiála – architektonický prvek
 Fialová – spektrální barva

Externí odkazy